Primas (Mehrzahl lateinisch Primates, sonst Primasse [für die ersten Geiger einer Zigeunerkapelle nur so] oder Primaten [als geistlicher Titel neben Primasse]) bezeichnet

 Primas (Religion), einen bedeutenden Bischof in christlichen Kirchen
 Abtprimas, das repräsentative Oberhaupt des Benediktinerordens und der Augustiner-Chorherren
 Fürstprimas, den Vorsitzenden des Rheinbundes 1806–1813 und Titel des Erzbischofs von Gran
 der Prímás ist der erste Geiger bei ungarischen Zigeunerkapellen

Primas ist der Name folgender Personen:

 Egon Primas (* 1952), deutscher Politiker (CDU), MdL Thüringen
 Hans Primas (1928–2014), Professor für physikalische und theoretische Chemie an der ETH Zürich
 Hugo Primas, der Vagantendichter Hugo von Orléans, in der Verwendung als ehrendes Epithet zum Vornamen Hugo (Hugo Primas)
 Margarita Primas (* 1935), Schweizer Prähistorikerin
 Randy Primas (1949–2012), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Primat
 Primaten

PRIMAS